Die Basketball-Bundesliga-Saison 1991/92 war die 26. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer.

Saisonnotizen 
 Meister 1991/92 wurde der TSV Bayer 04 Leverkusen.
 Pokalsieger der Saison 1991/92 wurde TTL Bamberg.
 Das BBL All-Star Game 1991 fand in der Europahalle in Karlsruhe statt. Sieger wurde mit 154:147 der Norden.

Endstände

Hauptrunde

Finalrunde

Ehrungen 
Die Auszeichnung Spieler des Jahres war damals noch nicht auf die deutsche Basketball-Bundesliga beschränkt.

Siehe auch 
 2. Basketball-Bundesliga 1991/92
 Deutscher Meister (Basketball)
 Deutscher Pokalsieger (Basketball)

Weblinks 
 Basketball-Bundesliga
 Saison-Rückblick 1991/92 Gießen 46ers
 Saison-Rückblick 1991/92 TTL Bamberg - Bamberger Fan-Seite

Einzelnachweise 

1991/92
Basketballsaison 1991/92